MHF steht für:
 Flughafen Morichal (IATA-Code), Flughafen von Morichal, Guainía, Kolumbien
 Maritime Helicopters (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Mental Health Facilitator, ein internationales Trainingsprogramm 
 Eine Steckernorm in der Hochfrequenztechnik, siehe U.FL

mhf steht für:
 Mamaa (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Morobe Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung